Карага (річка) — річка на північному сході півострова Камчатка, Росія.
 Карага (Карагінський район) — сільське поселення в Карагінському районі Камчатського краю Російської Федерації.
 Карага — один з 18 регіонів Філіппін.

Багатозначні терміни